Editor – riferito al mondo dell'editoria o della produzione, può indicare varie figure professionali; senza ulteriori specifiche è generalmente un redattore o un curatore editoriale. Non coincide con l'editore (chiamato in inglese publisher)
 Editor – in informatica, programma di modifica di testo o immagini.
 Editor di testo – base o programma di videoscrittura (WYSIWYG);
 Editor web – chiamati anche editor HTML, editor di testo pensato per realizzare pagine web; suddivisi in editor testuali o grafici;
 Editor di immagini – permette l'elaborazione delle immagini per vari scopi ma principalmente fotoritocco;
 Editor di livelli – permette di realizzare mappe, livelli o altre parti di un videogioco; può essere un software a sé o integrato nel gioco;
 Editor 3D – programma per realizzare modelli 3D.
 Editors – gruppo musicale inglese

Altri progetti